Aldán o Aldan puede referirse a:

 Aldan, un borough del condado de Delaware, en Pensilvania, Estados Unidos.

 Aldán (Cangas de Morrazo), una parroquia del municipio de Cangas en Pontevedra, España.
 Aldán (Sajá), una ciudad en la República de Sajá.
 La ría de Aldán, en la provincia de Pontevedra, España. 
 El río Aldán, en Siberia, Rusia.